Kuusisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuusisaaret (öar), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Kuusisaaret (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Kuusisaaret (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Kuusisaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Kuusisaaret (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar